Manege, een rijschool
Paardenmanege (molen) een soort rosmolen